

Niemcy 
2 gminy:
 Rethwisch – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg
 Rethwisch – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn